Населението на Люксембург през 2020 година е 626 108 души.

Възрастов състав 
(2002)
 0-14 години: 18,9% (мъжe 43 634/ жени 41 164)
 15-64 години: 67% (мъже 151 364 / жени 149 156)
 над 65 години: 14,1% (мъже 25 486 / жени 37 765)

Естествен прираст

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа